

Боровське — село, Кизилжарський район, Північно-Казахстанська область

Боровське — село, Алейський район, Алтайський край
 Боровське — село, Білозерський район, Курганська область
 Боровське — село, Катайський район, Курганська область

ru:Боровское